Щербацький — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щербацький Тимофій (1698–1767) — релігійний діяч, митрополит Київський і Галицький (1748–1757).
 Щербацький Юрій († 1754) — церковний діяч і письменник, ієромонах Києво-Софійського монастиря.

Українські прізвища